Emslandstrecke bezeichnet

 einen Teil der Bahnstrecke Rheine–Norddeich Mole
 die Transrapid-Versuchsanlage Emsland